Przyłuki – wieś w Polsce, w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Międzyrzec Podlaski.
 Przyłuki – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim w rejonie brzeskim, w sielsowiecie Znamienka
 Przyłuki  – agromiasteczko na Białorusi, w rejonie mińskim obwodu mińskiego